Saint-Juéry három község elnevezése Franciaországban:
 Saint-Juéry (Aveyron)
 Saint-Juéry (Lozère)
 Saint-Juéry (Tarn)